Анджело Маццоні (1961) — італійський фехтувальник, дворазовий олімпійський чемпіон.
 Себастьяно Маццоні (італ. Sebastiano Mazzoni 1611, Флоренція — 22 квітня, 1678, Венеція) — італійський художник 17 ст.
 Карло Маццоні — композитор.
 Альфредо Маццоні (італ. Alfredo Mazzoni, 23 лютого 1908, Карпі — 27 липня 1986, Модена) — італійський футболіст.